Baudreville se poate referi la:
Baudreville, localitate în departamentul Eure-et-Loir, Franța
Baudreville, localitate în departamentul Manche, Franța